Hertz može značiti:

 Heinrich Hertz, njemački fizičar
 herc, mjerna jedinica
 Hertz (tvrtka)